Bénac, commune française de l'Ariège
 Bénac, commune française des Hautes-Pyrénées